Senard bezeichnet
 Jean-Dominique Senard (* 1953), französischer Manager.
 Senard (Meuse), Ortsteil der Gemeinde Seuil-d’Argonne, Département Meuse